LIDS est, outre le pluriel du mot anglais “”, « couvercle », un acronyme qui peut vouloir signifier :
 , système actuellement nommé NASA Docking System, d'amarrage conçu par la NASA pour la nouvelle génération des vaisseaux spatiaux habités ;
 , un des modules du système informatique Linux Security Modules (“LSM“).

Abréviation
Homonymie d'acronyme
Code